

Abruzzo 
 Chiesa della Madonna di Loreto – Torino di Sangro
 Chiesa della Madonna di Loreto – Villalago

Emilia-Romagna 
 Chiesa della Madonna di Loreto – Forlimpopoli

Liguria 
 Chiesa della Madonna di Loreto – Alassio

Marche 
 Basilica della Santa Casa di Loreto – Loreto

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa della Madonna di Loreto – Gresta, frazione di Segonzano
 Chiesa della Madonna di Loreto – Grotta di Villazzano, frazione di Trento
 Chiesa della Madonna di Loreto – Massimeno
 Chiesa della Madonna di Loreto –  Piazzola, frazione di Rabbi 
 Chiesa della Madonna di Loreto – Presson, frazione di Dimaro Folgarida
 Chiesa della Madonna di Loreto – Sagron, frazione di Sagron Mis
 Chiesa della Madonna di Loreto – Ziano di Fiemme
 Chiesa della Madonna di Loreto –  Zivignago, frazione di Pergine Valsugana

Pagine correlate 
 Cappella della Madonna di Loreto
 Chiesa di Santa Maria di Loreto
 Chiesa di Santa Maria Lauretana
 Chiesa di Nostra Signora di Loreto
 Chiesa della Beata Vergine di Loreto